Гу́ннар Но́рдаль (; 19 октября 1921, Хёрнефорс — 15 сентября 1995, Альгеро) — шведский футболист, нападающий. По версии МФФИИС занимает 46 место среди лучших футболистов мира и 36 среди лучших футболистов Европы XX века (лучший в Швеции). Был частью знаменитого атакующего трио «Милана» Гре-Но-Ли. За сборную Швеции провел 33 матча, забив 43 мяча (1,3 мяча за игру), также стал олимпийским чемпионом 1948 года. Занимает 3 место среди лучших бомбардиров Серии А за всю историю, 225 мячей (в 291 матче), 5 раз был лучшим бомбардиром серии А и 4 раза лучшим бомбардиром чемпионата Швеции. После завершения карьеры игрока работал тренером.

Клубная карьера 
 
Гуннар Нордаль начал свою карьеру в клубе «Хёрнефорс» в Швеции, прежде чем перейти в «Дегерфорс», а затем в «Норрчёпинг». Он выиграл четыре шведских чемпионата с «Норрчёпингом», один раз даже забил семь мячей в одной игре. Во время пребывания в шведских клубах, Нордаль забил 149 голов в 172 матчах.

Достижения

Командные 
 Чемпион Швеции: 1945, 1946, 1947, 1948
 Обладатель Кубка Швеции: 1945
 Золотой медалист Олимпиады: 1948
 Чемпион Италии: 1951, 1955
 Обладатель Латинского кубка: 1951, 1956

Личные 
 Футболист года в Швеции: 1947
 Лучший бомбардир Олимпийского турнира по футболу: 1948
 Лучший бомбардир чемпионата Швеции: 1943, 1945, 1946, 1948
 Лучший бомбардир чемпионата Италии: 1950, 1951, 1953, 1954, 1955

Статистика

Примечания

Ссылки 
 И. Гольдес. Супербизон.
 
 
 Профиль на сайте Worldfootball.net
 
 Профиль на сайте Footballplayers.ru
 Профиль на сайте Fannet.org
 Матчи Гуннара Нордаля за сборную Швеции на сайте European Football

Футболисты Швеции
Футбольные тренеры Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Дегерфорс»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Карлстад»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Норрчёпинг»
Тренеры ФК АИК
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года